National Soccer League (1999–2000) – dwudziesta czwarta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym czwartym sezonie wystąpiło 16 drużyn. Po raz pierwszy w australijskiej lidze wystąpiła drużyna z Nowej Zelandii - Football Kingz FC. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Wollongong Wolves, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Perth Glory.

Uczestnicy sezonu 1999-2000  
Adelaide Force
Brisbane Strikers
Canberra Cosmos
Carlton SC
Gippsland Falcons SC
Football Kingz FC
Melbourne Knights
Marconi Stallions
Newcastle Breakers
Northern Spirit FC
Parramatta Power
Perth Glory
South Melbourne FC
Sydney United
Sydney Olympic
Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1998–99, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1998–99, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Newcastle Breakers nie otrzymał licencji na kolejny sezon.

Seria finałowa

Grand Final  

MISTRZ AUSTRALII 2000

Wollongong Wolves PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Scott Chipperfield (Wollongong Wolves)
Trener roku: Bernd Stange (Perth Glory)

Przypisy

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 26 marca 2011].

National Soccer League
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Australii
2000 w Australii